Herrarnas kvaltävling i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012 hölls den 29 juli i North Greenwich Arena. I varje gren kvalificerade sig de åtta främsta till de individuella tävlingarna i dessa grenar, dessutom kvalificerade sig 28 mångkampare samt de åtta främsta nationslagen till mångkampsfinal.

Kvalresultat

Lagmångkamp

De åtta främsta nationerna i kvalet (se kvalresultaten ovan) kvalificerade sig för mångkampsfinal, vilket var följande lag:

  USA
  Kina

  Ryssland
  Rumänien

  Kanada
  Storbritannien

  Italien
  Japan

Det var fyra nationer som deltog i kvalet utan att kvalificera sig för finalen, vilket var följande lag:

  Italien

  Kanada

  Frankrike

  Brasilien
|}

Individuell mångkamp

De 24 bästa kvalificerade sig för finalen, men enbart två gymnaster per land tilläts delta i mångkampen. Detta innebar att gymnaster som kommit på högre plats i kvalet ändå inte fick tävla, eftersom två gymnaster från samma nation placerat sig högre.

Fristående

Hopp

Barr

Bom

Referenser
London2012.com - Artistic gymnastics